Мехонцев — русская фамилия. Известные носители:
 Мехонцев, Егор Леонидович (род. 1984) —  российский боксёр-профессионал.